dawne gminy:

 gmina Drzewce – dawna gmina wiejska, powiat puławski, woj. lubelskie
 gmina Drzewce – dawna gmina wiejska, powiat kolski, woj. poznańskie